Кодекс:
 Кодекс — ранняя форма книги, представляющая собой листы папируса или пергамента, сложенные и скреплённые вместе и заключённые между двумя деревянными обложками или табличками. Тем же термином обозначаются Месоамериканские кодексы, они имеют вид цельного листа бумаги, сложенного гармоникой.
 Кодекс — законодательный акт, содержащий систематизированные нормы какой-либо отрасли права.
 Кодекс — документ или неформальный свод правил, содержащий основополагающие принципы поведения, деятельности и т. п.
 Кодекс СПС — справочно-правовая система, содержащая правовые и нормативно-технические документы
 Кодекс корпоративного поведения

См. также 
 Свод законов